Майкл Флэннан Литтлтон (, 5 марта 1938, графство Клэр — 21 августа 2002) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1962 и 1965 гг.

В составе сборной Ирландии участник пяти шахматных олимпиад (1960, 1968, 1970, 1972 и 1974 гг.) и отборочных соревнований командного первенства Европы.

В 1966 и 1969 гг. представлял Ирландию в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Литтлтона в базе Chessgames
 Личная карточка М. Литтлтона на сайте 365Chess

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад